El término biota puede referirse a:

 La biota, conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan un área dada.
 Biota, superdominio que reúne a todos los seres vivientes.
  Biota, un género vegetal de Cupressaceae, hoy Platycladus.
 Biota, un municipio de la comarca de las Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza.
 Biota, revista de botánica.